Kalanaur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Kalanaur, Haryana, 
 Kalanaur, Punjab, 

Robotskapade Indienförgreningar